Il singolare del torneo di tennis Miami Open 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Ilie Năstase che ha battuto in finale Tom Gullikson 6-3, 7-5.

Teste di serie 

 Björn Borg (quarti di finale)
 Ilie Năstase (campione)
 Željko Franulović (secondo turno)
 Vijay Amritraj (primo turno)

 Tomáš Šmíd (primo turno)
 Nick Saviano (secondo turno)
 Brian Teacher (semifinali)
 Tom Gullikson (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Miami Open 1978